Hermogenes (volgeling van Socrates), leefde in de late 5e eeuw-vroege 4e eeuw v.Chr. en wordt vermeld bij Plato en Xenophoon. Hij was een halfbroer van de rijke Callias III
 Hermogenes van Priëne, een hellenistisch Ionisch architect
 Hermogenes van Tarsus, retoricus en historicus uit de Romeinse tijd
 Hermogenes (Magister Officiorum), Magister Officiorum en militair bevelhebber ten tijde van Justinianus I, die in de slag bij Daras diende onder Belisarius
 Hermogenes (geslacht), een vlindergeslacht
 Hermogenes (magiër), een tovenaar uit een legende.